São Filipe (Cap Verd), municipi de Cap Verd a l'oest de l'illa de Fogo 
 São Filipe (Fogo), vila a la costa oest de l'illa de Fogo a l'arxipèlag de Cap Verd 
 Aeròdrom de São Filipe, quart aeroport més usat de Cap Verd i es troba a l'illa de Fogo, a 2 kilòmetres al sud-est
 Botafogo Futebol Clube São Filipe, club capverdià de futbol de la ciutat de São Filipe a l'illa de Fogo